

Geografia
Corder – comune del Missouri (Stati Uniti)

Persone
Frederick Corder – musicista e compositore britannico
Pit Corder – linguista britannico
Marino Corder – politico italiano